Полиция:
 Полиция — служба по охране прав человека,  общественного порядка и борьбе с преступностью.
 Полиция — служба МВД России по охране общественного порядка и борьбе с преступностью в Российской Федерации.
 Налоговая полиция
 Наркополиция
 Вспомогательная полиция — коллаборационистские органы поддержания порядка на территориях, оккупированных нацистской Германией.
 «The Police» — рок-группа.
 «Полиция» — футбольный клуб из Порт-оф-Спейна, Тринидада и Тобаго.
  (или «Полицияс» — Policijas FK) — футбольный клуб из Риги, Латвия, известный также как ПФК/«Даугава».
  — футбольный клуб из Кибунго, Руанда.
  — футбольный клуб из Кампалы, Уганда.
 «Полиция» — название литовского футбольного клуба  из Вильнюса в 2005—2008 годах.

Фильмы 
 «Полиция» () — американская короткометражная комедия 1916 года, режиссёр Чарли Чаплин.
 «Полиция» (кит. 警察) — гонконгский боевик 1973 года, режиссёр Чжан Чэ.
 «Полиция» () — венгерская комедия 1976 года, режиссёр Петер Готар.
 «Полиция» () — французский триллер 1985 года, режиссёр Морис Пиала.
 «Полиция» () — испанский боевик 1987 года, режиссёр Альваро Саенс де Эредия.
 «Полиция» () — индийский криминальный триллер 2005 года, режиссёр В. К. Пракаш.

Книги 
 «Полиция» () — роман норвежского писателя Ю Несбё, десятый из серии о детективе Харри Холе (2013).

См. также